Das Herrendoppel der Australian Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Bob und Mike Bryan, die auch in diesem Jahr siegten. Sie setzten sich im Finale in zwei Sätzen gegen Mahesh Bhupathi und Leander Paes durch, die erstmals seit neun Jahren wieder bei einem Grand-Slam-Turnier zusammen angetreten waren. Für die Bryan-Brüder war es nach 2006, 2007, 2009 und 2010 der fünfte Triumph bei den Australian Open und der zehnte Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2011